Thor Dresler (né le  à Herlev au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

En club 
Formé aux Herlev Hornets, il débute dans le championnat du Danemark en 1998. Il joua également pour 3 autres équipes dont sont actuelle les Hvidovre IK dont il est capitaine depuis 2010-2011 après avoir été capitaine des Herning Blue Fox l'année précédente et l'autre est Odense Ishockey Klub pour un total de près de 400 matchs.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Herlev Hornets || 1. Division|| || 22|| 18|| 40|| || || || || || 
|-
| 1996-1997|| Herlev Hornets || 1. Division || || 28|| 26|| 54|| || || || || || 
|-
| 1997-1998|| Herlev Hornets || 1. Division || || 41|| 39|| 80|| || || || || || 
|-
| 1998-1999|| Hvidovre IK || Eliteserien || 42|| 10|| 8|| 18|| 10|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Herlev Hornets || Eliteserien || 43|| 30|| 25|| 55|| 24|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Herlev Hornets || Eliteserien || 28|| 10|| 16|| 26|| 0|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Gislaveds SK || Allsvenskan|| 45|| 11|| 12|| 23|| 8|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2002-2003|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 42|| 10|| 15|| 25|| 20|| 8|| 1|| 6|| 7|| 4
|-
| 2003-2004|| Herlev Hornets || Eliteserien || 32|| 6|| 12|| 18|| 12|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Herlev Hornets || Eliteserien || 35|| 9|| 16|| 25|| 18|| 7|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
| 2005-2006|| Herlev Hornets || Oddset ligaen || 23|| 2|| 5|| 7|| 14|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Arboga IFK || Allsvenskan || 9|| 1|| 3|| 4|| 8|| 8|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2006-2007|| Herlev Hornets || Oddset ligaen || 32|| 7|| 15|| 22|| 16|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Odense Bulldogs || AL-Bank ligaen || 43|| 6|| 13|| 19|| 14|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| Blue Fox de Herning IK|| AL-Bank ligaen|| 38|| 10|| 15|| 25|| 16|| 16|| 6|| 2|| 8|| 6
|-
| 2009-2010|| Blue Fox de Herning IK|| AL-Bank ligaen|| 34|| 12|| 16|| 28|| 8|| 12|| 0|| 7|| 7|| 4
|-
| 2010-2011|| Hvidovre IK || AL-Bank ligaen|| 38|| 10|| 18|| 28|| 18|| 4|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2011-2012|| Herlev Hornets || AL-Bank ligaen|| 27|| 4|| 11|| 15|| 22|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2012-2013|| Herlev Hornets || AL-Bank ligaen|| 37|| 7|| 15|| 22|| 12|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4

|452||123||185||308||184||58||13||18||31||34

Références 

Naissance en mars 1979
Naissance à Herlev
Joueur international danois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Joueur du Herning IK
Joueur du Copenhagen Hockey
Joueur des Herlev Hornets
Joueur du IF Troja-Ljungby